Секво́йя:

 Секвойя () — хвойное дерево семейства Кипарисовые, одно из самых высоких на Земле. См. также:
 Секвойядендрон гигантский () — хвойное дерево семейства Кипарисовые.
 Метасеквойя () — род хвойных деревьев семейства Кипарисовые.
 Секвойя — индейский вождь, изобретатель алфавита чероки.
 Секвойя — проект образования штата США на месте Индейской территории (с 1907 года — в составе штата Оклахома).
 «Секвойя» — национальный парк в Калифорнии.
  — гора в Аппалачах.
 (1103) Секвойя — астероид главного пояса, открытый в 1928 году.
 «Секвойя» — президентская яхта, построенная в США в 1925 году.

В культуре
  — бронзовая статуя Винни Рим, установленная в Национальном зале статуй Капитолия (Вашингтон).
  — фильм-драма Честера Франклина (США, 1934).
  — кинокомедия Энди Лендэна (США, 2014).

Sequoia 
  — двухместный самолёт, сконструированный в 1955 году. 
 IBM Sequoia — проект суперкомпьютера компании IBM.
 Toyota Sequoia — автомобиль фирмы Toyota, выпускаемый для североамериканского рынка.